Fornelos puede referirse a:

En España 
Fornelos (El Bollo), lugar y parroquia del concello de El Bollo.
Fornelos (Salvatierra de Miño), parroquia del concello de Salvaterra de Miño.
Fornelos (Boimorto), lugar de la parroquia de Dormeá, concello de Boimorto.
Fornelos (Campo Lameiro), lugar de la parroquia de Montes, concello de Campo Lameiro.
Fornelos (La Capela), lugar de la parroquia de Cabalar, concello de La Capela.
Fornelos (Carballeda de Avia), lugar de la parroquia de Abelenda das Penas, concello de Carballeda de Avia.
Fornelos (Coristanco), lugar de la parroquia de Coristanco, concello de Coristanco.
Fornelos (Laracha), lugar de la parroquia de Vilaño, concello de Laracha.
Fornelos (Muras), lugar de la parroquia de O Viveiró, concello de Muras.
Fornelos (Muros), lugar de la parroquia de Esteiro, concello de Muros.
Fornelos (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Trasanquelos, concello de Oza-Cesuras.
Fornelos (El Rosal), lugar de la parroquia de O Rosal, concello de El Rosal.
Fornelos (Teo), lugar de la parroquia de Rarís, concello de Teo.
Fornelos (Tordoya), lugar de la parroquia de Andoio, concello de Tordoya.
Fornelos (Vedra), lugar de la parroquia de Vedra, concello de Vedra.
Fornelos (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Toiriz, concello de Villa de Cruces.
Fornelos (Zas), lugar de la parroquia de Baio, concello de Zas.
Os Fornelos, lugar de la parroquia de San Martiño de Condes, concello de Friol.
Fornelos de Cova, lugar de la parroquia de Covelo, concello de Viana del Bollo.
Fornelos de Montes, concello de la provincia de Pontevedra.
Fornelos de Montes (parroquia), parroquia de dicho concello.
Fornelos de Filloás, lugar y parroquia del concello de Viana del Bollo.

En Portugal 
Fornelos (Barcelos), freguesia del municipio de Barcelos.
Fornelos (Cinfães), freguesia del municipio de Cinfães.
Fornelos (Fafe), freguesia del municipio de Fafe.
Fornelos (Ponte de Lima), freguesia del municipio de Ponte de Lima.
Fornelos (Santa Marta de Penaguião), freguesia del municipio de Santa Marta de Penaguião.

Véase también
Fornelo (España), lugar de la parroquia de Couxela, concello de Ribadeo.
Fornelo (Portugal), fregresia del municipio de Vila do Conde, distrito de Oporto.
 Fornelo do Monte, fregresia del municipio de Vouzela, distrito de Viseu.
Fornelas, parroquia del concello de Puebla del Brollón.
Forneliños, lugar de la parroquia de Lourido, concello de Salvatierra de Miño.